Mégantic ist der Name von:

 Lac Mégantic, ein See in der kanadischen Provinz Québec
 Lac-Mégantic, eine Stadt am See Lac Mégantic in Québec
 Mont Mégantic, ein Berg in Québec
 Parc national du Mont-Mégantic, ein Provinzpark in Québec
 Observatoire du Mont Mégantic, eine Sternwarte auf dem Mont Mégantic in Québec
 (4843) Mégantic, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Megantic (Schiff), ein Passagierschiff der White Star Line